Quillet peut désigner :
 une personne :
 Aristide Quillet, encyclopédiste et un éditeur autodidacte  français (1880-1955).
 Claude Quillet, poète (1602-1661).
 Dictionnaire encyclopédique Quillet